Peñalba  o Penyalba , municipi aragonès a la província d'Osca i enquadrat a la comarca dels Monegres 
 Peñalba de Ávila, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó